St. Anthony può riferirsi a:

Geografia

Canada 
 St. Anthony – villaggio nella provincia di Terranova e Labrador

Regno Unito

Inghilterra 
 St Anthony-in-Meneage – villaggio con status di parrocchia civile della costa sud-orientale della Cornovaglia 
 St Anthony in Roseland – villaggio della Cornovaglia nella penisola di Roseland
 St Anthony Head – è un sito naturalistico sulla punta meridionale della penisola di Roseland

Territori britannici d'oltremare 
 Saint Anthony Parish – parrocchia civile di Montserrat

Stati Uniti 
 St. Anthony – città dell'Idaho
 St. Anthony – città dell'Iowa
 St. Anthony – città del Minnesota

Altre voci
 St Antony's College – college dell'Università di Oxford
 Sant'Antonio
 San Antonio (disambigua)
 Sankt Anton
 Anthony
 Fuoco di Sant'Antonio